Епископ Иоанн (в миру Илья Иванович Алексеев; 1862—1905) — епископ Пермский и Соликамский.
 Архиепископ Иоанн (в миру Георгий Михайлович Алексеев; 1892—1966) — архиепископ Горьковский и Арзамасский.
 Схиигумен Иоанн (в миру Иван Алексеевич Алексеев; 1873—1958) — схиигумен Ново-Валаамского монастыря.